

Cinema 
 Boys Don't Cry – film del 1999 di Kimberly Peirce, con Hilary Swank

Musica 
 Boys Don't Cry – album del 1980 dei The Cure
 Boys Don't Cry – brano dei The Cure contenuta sia nell'album omonimo che nel film omonimo
 Boys Don't Cry – album del 2012 di Rumer
 Boys Don't Cry – gruppo musicale degli anni 80
 Boys Don't Cry – singolo di Anitta del 2022